Schutt – nazwisko pochodzenia niemieckiego.

Osoby noszące nazwisko Schutt:
 Emil Schutt – c.k. urzędnik
 Prokop Scutt – nauczyciel

Niemieckie nazwiska
Polskie nazwiska